Isländer steht für
 die Staatsbürger Islands, siehe Isländer (Volk)
 eine Pferderasse, siehe Islandpferd
 extrem umgebaute Geländewagen Isländer (Geländewagen)
 einen Wollpullover mit einem Rollkragen, siehe Troyer

Siehe auch:
 Islander